Вади́м Кро́тов:
 Кротов, Вадим Сергеевич (род. 1967) — российский преступник.
 Кротов, Вадим Фёдорович (1932—2015) — советский и российский математик, механик.